Richard Baron (botaniste et géologue), botaniste et géologue anglais (1847-1907)
 Richard Baron, philosophe (1958- )
 Richard Baron, metteur en scène britannique

Voir aussi :

 Richard Barron, traducteur canadien
 Ivor Richard, Baron Richard, politicien britannique